Kapuzinerkloster Frankfurt am Main steht für
 Antoniterkirche (Frankfurt am Main), Niederlassung der Kapuziner von 1628 bis 1633 und 1723 bis 1802
 St. Antonius (Frankfurt-Westend), Niederlassung der Kapuziner von 1899 bis 1917
 Liebfrauenkirche (Frankfurt am Main), Konvent der Kapuziner seit 1923